Jacqueline Laurent peut désigner :
 Jacqueline Laurent (1918-2009), connue également sous le pseudonyme de Jacqueline Sylvère, actrice française ;
 Jacqueline Laurent ou Jacqueline Laurent Auger (1941-), actrice canadienne.